3 potoki w Polsce:
 Wilczy Potok – potok, dopływ Leśnicy
 Wilczy Potok – potok, dopływ Łomniczki
 Wilczy Potok – potok, dopływ Soły (Jeziora Żywieckiego)

inne:
 Potok Wilczy – potok, dopływ Żylicy

Zobacz też 
 Wilczy